Claude-François Fillette-Loraux (1753-1821) : dramaturge français, père du suivant ;
 François Loraux (1780-1842) : dramaturge français ;
 Nicole Loraux (1943-2003) : anthropologue et helléniste française ;
 Patrice Loraux ( ? ) : philosophe français ;
 Vital Loraux (1925-2013) : arbitre belge de football.